Свеча Хефнера () или Лампа Хефнера-Альтенека — фитильная лампа особой конструкции, применяемая в фотометрии и используемая для сожжения амилацетата. Также свечой Хефнера называют единицу силы света.

Конструкция лампы 
Лампа была изобретена Фридрихом фон Хефнером-Альтенеком в 1884 году в качестве эталонной фитильной лампы, которую можно было бы использовать в фотометрии, с возможностью измерять силу света: одна лампа соответствовала бы так называемой свече Хефнера. Лампа состоит из сосуда для уксусноамилового эфира (амилацетата C7H14O2) как горючего и фитильной трубки из нейзильбера диаметром 8 мм. Пламя в трубке регулируется с помощью фитиля, который передвигается в трубке до тех пор, пока высота пламени не достигнет 40 мм. Пламя контролируется с помощью визирной трубки (визир Крюсса с ахроматической линзой), проектирующей пламя на экран из матового стекла с делениями. Свеча при этом горит неустойчиво.

Единица силы света 
Лампа Хефнера, равно как и одноимённая свеча, позволила выработать германский, австрийский и скандинавский стандарты сила света, действовавшие в конце XIX — начале XX века. Величина силы света в 1 свечу Хефнера соответствовала свечению, производимому лампой при сжигании амилацетата и последующему разгоранию пламени высотой до 40 мм. 1 свеча Хефнера была эквивалентна примерно 0,9—0,92 кд. Соотношение с международной свечей варьировалось: в 1913 году международная свеча составляла 1,11 свечей Хефнера, в 1924 — от 1,14 до 1,15. 1 свеча Хефнера излучала в горизонтальном направлении на вертикальную поверхность, отстоящую от лампы на расстоянии 1 м, поток 900 эрг·см-2·сек-1.

В 1890 году в немецкой газовой промышленности приняли единицу света под названием «Единица Хефнера» (). В 1897 году её под названием «свеча Хефнера» () приняла Ассоциация немецких инженеров-электриков. Свеча Хефнера некоторое время была официальной единицей силы света в Германии и Австрии, пока 1 июля 1942 года в Третьем рейхе использовалась в качестве единицы измерения силы света «новая свеча» (, сокращённо NK), а в 1948 году в Германии приняли в качестве подобной единицы такую, как кандела. Вместе с тем NK используется для измерения силы света в керосиновых лампах.

См. также 
 Свеча (единица измерения)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Фотометрия
Освещение